Strzelanie z pistoletu sportowego z 25 metrów kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie było rozgrywane w Royal Artillery Barracks w Londynie.

Format 
W kwalifikacjach wystąpiło 39 zawodniczek, z których każda oddała po 60 strzałów (6 serii po 10 strzałów). Pierwsze 30 strzałów było strzelaniem precyzyjnym. Na oddanie 5 strzałów zawodniczki miały 5 minut. Druga część to strzelanie szybkie, gdzie na oddanie jednego strzału zawodniczki miały 3 sekundy. Do finału awansowało 8 najlepszych zawodniczek. W finale każda z zawodniczek oddała po 10 strzałów, których dokładność liczona była do 0,1 punktu. Punkty z kwalifikacji sumowane były z punktami zdobytymi w finale.

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:.

Runda kwalifikacyjna – 60 strzałów

Runda finałowa – 10 strzałów

Kwalifikacje 
Wyniki:

Finał

Przypisy 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012